Moto3 är en klass i världsmästerskapen i Grand Prix Roadracing för motorcyklar som körs under Grand Prix-tävlingar tillsammans med MotoGP och Moto2. Klassen  körs sedan Roadracing-VM 2012 då den ersatte 125GP som körts ända sedan det första världsmästerskapet i roadracing 1949.

Moto3 är en prototypklass för encylindriga fyrtaktsmotorer med en högsta cylindervolym på 250 cm³. Andra begränsningar i klassen är förbud mot ovala kolvar, hydrauliska ventiler och kolfiberbromsar. Största tillåtna invändiga cylinderdiameter är 81 mm och maximalt motorvarvtal 14000 varv per minut. Högst sex växlar får användas. Minimivikten för motorcykel och förare är 148 kg. Dunlop levererar däck till klassen sedan starten 2012.

Konstruktörer i Moto3 är KTM, Kalex-KTM, Mahindra, Honda, FTR-Honda med flera.

Världsmästare

Grand Prix-segrare 
Tabellen över samtliga GP-segrare i Moto3 är uppdaterad efter säsongen 2022.

Källor 

 http://www.fim-live.com/en 
 https://web.archive.org/web/20140228200004/http://www.motogp.com/en/Moto3

Roadracing